14. Mistrzostwa Azji w Biegach Przełajowych – zawody lekkoatletyczne w przełajach, które odbyły się 15 marca 2018 w chińskim mieście Guiyang.

Medaliści

Kobiety

Mężczyźni

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 

2018 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Chinach
2018 Biegi przełajowe
2018 w Chinach